Roman Sosulja ist der Name folgender Personen:

* Roman Sosulja (Turner) (* 1979), ukrainischer Turner 
 Roman Sosulja (Fußballspieler) (* 1989), ukrainischer Fußballspieler